Spojení písmen N a F může mít různé významy:

NF 
 Normalformat – formát cihel
 NF – kód ISO 3166-2 pro Norfolk

 CA-NF – bývalý kód ISO 3166-2 pro provincii Newfoundland

.nf 
 .nf – internetová doména nejvyššího řádu pro Norfolk